Loch peut faire référence à :
 Loch, étendue d'eau
 Loch (bateau), instrument de navigation mesurant la vitesse d'un navire
 Loch (pharmacie), un remède ou une confiserie
  de la Royal Navy

Toponymie
 Étang du Loch, commune de Damgan (Morbihan).
 Loch (ou Loc'h), fleuve côtier du Morbihan.

Patronymie 

 Felix Loch (1989- ), lugeur allemand ;
 Herbert Loch (1886-1976), général d'artillerie dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale.